Villa Pallavicini bezeichnet folgende Gebäude in Italien:

 Villa Pallavicini (Langhirano) im Ortsteil Arola in Langhirano
 Villa Durazzo-Pallavicini im Ortsteil Pegli in Genua
 Villa Pallavicini im Ortsteil Rivarolo in Genua
 Villa Pallavicini Gardino im Ortsteil Sampierdarena in Genua
 Villa Pallavicini Moro  im Ortsteil Sampierdarena in Genua
 Villa Pallavicini-Barbò in Monza